Toponímia:
 Alcúdia, municipi de l'illa de Mallorca
 Talaia d'Alcúdia, muntanya i torre del terme d'Alcúdia
 Badia d'Alcúdia, badia al nord-oest de l'illa de Mallorca 
 Platja d'Alcúdia, restinga dunar de l'Albufera de Mallorca, situada íntegrament al municipi d'Alcúdia
 Murades d'Alcúdia, recinte murat de la vila d'Alcúdia
 Teatre romà d'Alcúdia, teatre romà construït a final del  dC a la ciutat romana de Pol·lèntia, l'actual Alcúdia
 l'Alcúdia, municipi de la Ribera Alta, abans conegut com l'Alcúdia de Carlet
 l'Alcúdia de Cocentaina o l'Alcúdia del Comtat, pedania de Cocentaina, El Comtat 
 l'Alcúdia de Crespins, municipi de la Costera
 Alcudia de Monteagud, localitat de la província d'Almeria, Andalusia 
 l'Alcúdia de Veo, municipi de la Plana Baixa
 Castell de l'Alcúdia de Veo, fortalesa d'origen àrab al nord del municipi d'Alcúdia de Veo, a la Plana Baixa (País Valencià) 
 jaciment arqueològic de l'Alcúdia, jaciment arqueològic a prop d'Elx (Baix Vinalopó)
 Museu de l'Alcúdia, museu a Elx al costat de la Villa Illici, una vil·la de labor
 Torre de l'Alcúdia, torre talaia ubicada a l'oest del municipi d'Agres (el Comtat), sobre un petit tossal
 Miscel·lània:
 Comtat de l'Alcúdia, títol nobiliari creat pel rei Felip IV el 1645 
 Comtat d'Alcudia (1663), títol nobiliari espanyol amb Grandesa d'Espanya creat pel rei Felip IV el 1663 a favor de Pablo de Contreras Fernández
 CB Alcúdia, club de bàsquet fundat el 1983 a Alcúdia com a Club Bàsquet Alcúdia que es traslladà a la capital el 2005